

Codici 
 A43 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Potsdam, l'Inastars Observatory
 A43 – negli scacchi, codice ECO di una parte della difesa vecchia Benoni

Autostrade 
 Autoroute A43 – Autostrada francese da Lione a Modane